Alafia peut désigner :
 Alafia, un genre botanique de la famille des Apocynaceae ;
 Alafia, une commune du Mali dans le Cercle et la région de Tombouctou.